Städtische Strassenbahn Winterthur, abgekürzt StStW, ist
 eine alternative Bezeichnung für die ehemalige Strassenbahn Winterthur
 die frühere Bezeichnung des Verkehrsunternehmens Stadtbus Winterthur